Кизер () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Кизер, Дитрих Георг фон (1779—1862) — один из главных представителей натурфилософского направления в медицине.
 Кизер, Ллойд (род. 1950) — американский борец вольного стиля, серебряный призёр Олимпийских игр.